Artur Ivens Ferraz – politico portoghese
 Dilene Ferraz – cantante brasiliana
 José Ferraz de Almeida Júnior – pittore brasiliano
 Jurema Ferraz – modella angolana
 Kiros Stânlley Soares Ferraz – calciatore brasiliano
 Manuel Ferraz de Campos Sales – avvocato e politico brasiliano
 Matheus Ferraz – calciatore brasiliano
 Salomão Barbosa Ferraz – vescovo cattolico brasiliano
 Victor Ferraz – calciatore brasiliano